Генрик Грут (пол. Henryk Gruth, нар. 2 вересня 1957, Руда-Шльонська) — польський хокеїст.
 Ла-Грут, Ла-Грутт, Ла-Ґрутт (фр. La Groutte) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.